Сабанаки () — деревня в Тюменской области Тобольского района находится недалеко озера Саускановское, входит в состав Ворогушинского сельского поселения.

История 
Название получила в честь крупного землевладельца Кульмаметева Авазбакаия Сабанка 1703 году.

Организация 
 Мечеть с воскресной школой.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района